Seigneurie Lessard peut désigner :
 seigneurie Lessard, au Bas-Saint-Laurent ;
 seigneur Lessard, en Chaudière-Appalaches.

Homonymie de toponyme